La desensibilizzazione in medicina è la riduzione o l'eliminazione del dolore o delle sindromi allergiche.
La desensibilizzazione in psicologia, è un tecnica messa a punto nel 1958 da Joseph Wolpe.